

Colori
 Marrone, colore
 Marrone pastello, tonalità di marrone
 Marrone foca, tonalità di marrone

Varietà di castagne
 Marrone, varietà di castagne
 Marrone antrodocano (IGP), varietà di castagne della zona circostante Antrodoco (provincia di Rieti)
 Marrone del Mugello (IGP), varietà di castagne della Toscana
 Marrone di Caprese Michelangelo (DOP), varietà di castagne tipica dell'Appennino Tosco-Romagnolo
 Marrone di Castel del Rio (IGP), varietà di castagne di Castel del Rio
 Marrone di Combai (IGP), varietà di castagne del Veneto
 Marrone di Roccadaspide (IGP), varietà di castagne del Cilento
 Marrone di San Zeno (DOP), varietà di castagne tipica del Veneto
 Marrone della Valle di Susa (IGP), varietà del Piemonte
 Marrone di Serino, varietà della Campania
 Marroni Piceni. Marroni dai Monti della Laga e dai Monti Sibillini. Marchio Collettivo tra le province di Ascoli Piceno, Teramo, Rieti.

Persone
 Calogero Marrone (1889-1945), funzionario e "Giusto tra le nazioni" italiano
 Emma Marrone (1984), cantante italiana
 Gianfranco Marrone (1959), semiologo e saggista italiano
 Gianluigi Marrone (1946-2009), docente e magistrato italiano
 Luca Marrone (1990), calciatore italiano
 Michele Marrone (1910-1937), militare, atleta e calciatore italiano
 Tito Marrone (1882-1967), poeta e commediografo italiano

Altro
 Ajah Marrone, società del ciclo fantasy La Ruota del Tempo
 Bruno & Marrone, duo musicale brasiliano
 Marrone HT, colorante alimentare

Pagine correlate 
Marron